Sarubino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sarubino (Primorje), Siedlung städtischen Typs in der Region Primorje, Fährhafen bei Wladiwostok
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Sarubino (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Sarubino (Iwanowo, Iljinski), in der Oblast Iwanowo, Rajon Iljinski
 Sarubino (Iwanowo, Pestjaki), in der Oblast Iwanowo, Rajon Pestjaki
 Sarubino (Iwanowo, Witschuga), in der Oblast Iwanowo, Rajon Witschuga
 Sarubino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Sarubino (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Klein Gaudischkehmen, 1938–1946 Kleingauden, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Sarubino (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Sarubino (Kostroma), in der Oblast Kostroma, Rajon Kostroma
 Sarubino (Kostroma, Tschuchloma), in der Oblast Kostroma, Rajon Tschuchloma
 Sarubino (Nischni Nowgorod, Gorodez), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez
 Sarubino (Nischni Nowgorod, Semjonow), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Semjonow
 Sarubino (Nischni Nowgorod, Tschkalowsk), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Tschkalowsk
 Sarubino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Sarubino (Perm), in der Region Perm
 Sarubino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Sarubino (Twer, Rschew), in der Oblast Twer, Rajon Rschew
 Sarubino (Twer, Stariza), in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Sarubino (Wologda), in der Oblast Wologda